Lucius Arruntius, proscrit en 43, il bénéficie de la restitutio de 39 puis participe en tant qu'amiral d'Octavien sous les ordres d'Agrippa lors de la bataille d'Actium en 31. Il devient consul en 22 
 Lucius Arruntius, fils du précédent, consul en 6  puis gouverneur de Tarraconaise à partir d'environ 25  Il se suicide en 37 , sur une fausse accusation d'irrévérence contre Tibère.
 Lucius Arruntius Camillus Scribonianus dit Scribonien, fils adoptif du précédent, consul en 32 , nommé gouverneur de Dalmatie en 40 et qui tente de se révolter contre Claude en 41. Il se suicide après avoir perdu le soutien de ses troupes.
 Ce dernier a un fils qui est épargné par Claude. Il succède à son père dans ses biens et au collège des Frères Arvales, et devient questeur en 49 
 Lucius Arruntius Stella est un sénateur et poète romain, consul suffect en 101 sous Trajan